Carlini steht für:

 Carlini (Mondkrater), Einschlagkrater auf der Mondvorderseite
 Carlini-Station, argentinische Forschungsstation in der Antarktis

Carlini ist der Familienname folgender Personen:
 Alfredo A. Carlini (* 1957), argentinischer Paläontologe 
 Armando Carlini (1878–1959), italienischer Philosoph
 Benedetta Carlini (1590–1661), italienische römisch-katholische Nonne, Äbtissin und Mystikerin
 Carlo Carlini (* 1920), italienischer Kameramann
 Francesco Carlini (1783–1862), italienischer Astronom
 Giacomo Carlini (1904–1963), italienischer Hürdenläufer und Sprinter
 Michel Carlini (1889–1967), französischer gaullistischer Politiker und Anwalt
 Paolo Carlini (1922–1979), italienischer Schauspieler

Siehe auch:
 Carlino (Begriffsklärung)